Doros – antico nome di Mangup, fortezza storica situata in Crimea
 György Doros – schermidore ungherese